Denée est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Denée est une section de la commune belge d'Anhée située en Région wallonne dans la province de Namur.